Le terme nira ou NIRA peut désigner :

 Le National Industrial Recovery Act, loi américaine votée dans le cadre du New Deal en 1933.
 La nira, un instrument de musique marocain.
 La ciboule de Chine, une plante herbacée de la famille des Amaryllidacées dont le nom japonais est nira.
 Nira, une ville de l'État de Maharashtra, en Inde.
Nira (rivière) est un affluent de la Bhima (rivière) en Inde.
 Nira, un village d'Israël.
 Nira Dynamics AB, entreprise suédoise du secteur de la construction automobile.

mr:नीरा